Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „74”:

Wojska Polskiego:
 74 Górnośląski Pułk Piechoty 1921-1939
 74 Pułk Piechoty AK 1944
 74 Pułk Piechoty 1951-1952

cesarskiej i królewskiej Armii:
 Czeski Pułk Piechoty Nr 74 (1860-1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 74 Pułk Piechoty (1 Hanowerski) – sformowany 27 listopada 1813, stacjonował w Hanowerze

Armia Imperium Rosyjskiego:
 74 Stawropolski Pułk Piechoty (ros. 74-й пехотный Ставропольский полк) 1845-1918 wchodził w skład I Brygady 19 Dywizji Piechoty, stacjonował w Kamieńcu Podolskim (do 1910) i Humaniu (1910-1914)